Аспарухово () — село в Бургасской области Болгарии. Входит в состав общины Карнобат. Находится примерно в 18 км к юго-востоку от центра города Карнобат и примерно в 29 км к западу от центра города Бургас. По данным переписи населения 2011 года, в селе  проживал 171 человек, преобладающая национальность — болгары.

Население

Примечания 

Сёла Бургасской области